Xindian är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, nära eller i provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Xindian är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuzhou,  km söder om Xindian. Runt Xindian är det i huvudsak tätbebyggt. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina